Джакобия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Джакобия, Георгия Павлович (1894—1944) — грузинский литературный критик.
 Джакобия, Лаша Гиевич (род. 1980) — грузинский футболист, нападающий.